A Equipe peruana representa o Peru na Fed Cup de tênis. Atualmente compete na Zona Americana I.

Historia 
O Peru competiu pela primeira vez na Fed Cup em 1982. Seus melhores resultados foi atingir a segunda rodada do Grupo Mundial em (1982).

Ver Também 
 Fed Cup
 Copa Davis
 Equipe Peruana da Copa Davis

Ligações externas 
 

Equipes da Fed Cup
Tenis